Temperatura effettiva, in astrofisica, è la definizione della temperatura di una stella.
Temperatura effettiva, in termotecnica, è un indice empirico che tiene conto della temperatura e dell'umidità dell'aria, oltre che della sua velocità.
Nuova temperatura effettiva, in termotecnica, è un indice razionale che ha sostituito la temperatura effettiva.